Талдуайр — вершина, административно расположена в Кош-Агачском районе Республики Алтай РФ.

Этимология 
Вершина и весь массив скорее всего именуются, как это часто бывает на Алтае, по названию основной реки Талдуайры. От  — имеющий тальник и  — разветвление, развилка; рукав реки; Талду-Айры — букв. рукав реки с тальником.

Описание 
Гора расположенная в горного массива Талдуайры, южнее горы Сайлюгем. Вершина покрыта остатками ледника с северной стороны, с южной стороны стекает одноименная река. Вершина расположена выше пояса растительности, склоны горы сильно заболоченны, поросшие типичной тундровой растительностью, в том числе карликовой берёзой.

Примечания

Литература 

Горные вершины Республики Алтай
Горные вершины Алтая